Чемпионат Египта по футболу 2000/2001 — 44-й чемпионат Египта, проходивший с 15 сентября 2000 года по 16 мая 2001 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2000/2001 на goalzz.com
 Чемпионат Египта 2000/2001 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 2000 году
2001 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001